Константин Крюков:
 Крюков, Константин Алексеевич (1923—1979) — Герой Советского Союза.
 Крюков, Константин Витальевич (род. 1985) — российский актёр.